Osoby:
 Heiner Gschwendt – włoski malarz

Inne:
 Gschwendt – pałac

Zobacz też:
 Gschwandt
 Gschwend
 Gschwent
 Schwendt